

Patronyme  

 Diane Gadoury-Hamelin, femme politique québécoise.